GT – GamerTag – tag gracza w sieci Xbox Live
 GT – Grand tourer
 GT – Gross Tonnage (tonaż brutto)
 Gt, GT – Gigatona